Ars Amandi («искусство любви») — термин латинского происхождения; синоним эротического искусства.

 «Ars Amandi» (II век) — дидактическая поэма древнеримского поэта Овидия о свободной любви.
 «Ars Amandi» (1900) — немецкая антология эротической литературы, изданная Рихардом Нордгаузеном.
  (Франция, Италия, 1983) — художественный эротический фильм польско-французского кинорежиссёра Валериана Боровчика.

См. также 
 «Искусство любить» (1956) — публикация немецкого психоаналитика и философа-фрейдомарксиста Эриха Фромма.
 «Искусство любить (фильм)» (Франция, 2011)

Примечания